Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis
 Brandweermuseum Wouwse Plantage
 Internationaal Brandweermuseum Rijssen
 Brandweermuseum Wassenaar